McGonagall bezeichnet:

 William McGonagall (1825–1902), schottischer Exzentriker, Abstinenzler und Dichter 
 Minerva McGonagall, eine fiktive Figur aus den Harry-Potter-Romanen, siehe Figuren der Harry-Potter-Romane#Minerva McGonagall

Siehe auch:
 McGonigal